Fulleda kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fulleda (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Lleida, 
 Fulleda (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar